Ângelo Ricardo Versari, noto semplicemente come Ângelo (1984) – ex calciatore brasiliano
 Camillo Versari (1802-1880) – medico, patologo e patriota italiano
 Ioska Versari (1976) – attore e chitarrista italiano
 Iris Versari (1922-1944) – partigiana italiana
 Riccardo Versari (1865-1945) – medico e politico italiano